Ban (plural: bani), uma moeda, a centésima parte de um leu na Roménia e na Moldávia
 Ban,  título nobiliárquico utilizado em vários países do sudeste da Europa (Balcãs): România, Croácia, Bósnia e Hungria.
 Ban, uma marca de desodorizante
 Ban (Chinês:班), um sobrenome chinês
 Ban, uma banda portuguesa dos anos 1980.
 Lu Ban, arquiteto da Antiga China.
 Ban Ki-moon, diplomata coreano.

Personagens
 Ban de Lionet, da série Saint Seiya;
 Ban, personagem no mangá Bleach;
 Ban (Fly), personagem do mangá e anime Os sete pecados capitais, que simboliza o pecado da ganância da raposa.

Topónimos
Ban (Burkina), uma cidade no Burkina Faso, no departamento Solenzo
Ban (Kassoum), uma cidade no Burkina Faso, no departamento Kassoum
Le Ban-Saint-Martin, Ban-de-Sapt, Ban-sur-Meurthe-Clefcy e Ban-de-Laveline, comunas francesas
 Mestre Dos Bans, administrador de um grupo que bane os membros de quebrarem seu regulamento

Desambiguação